Kinheim (gemeente), een gemeente in Duitsland
 Kinheim, Kennehim of Kinnin, verbasterd tot Kennemerland, voormalige Frankische gouw, nu landstreek in Noord-Holland.
 Kinheim (honkbalclub), een honkbalclub uit Haarlem
 Tapijtknoperij Kinheim
 Margarinefabriek in Alkmaar omstreeks 1890.